SS1 (Italië), een nationale weg in Italië
 SpaceShipOne, een particulier experimenteel ruimtevaartuig voor suborbitale ruimtevluchten